L'origine, l'orthographe et les prononciations varient selon les langues :

Inès, Inés (en Espagne), Inês (au Portugal), Inesa (en Italie), Inese (en Lettonie), Inez (dans l’anglosphère), ) est un prénom d'origine grecque () signifiant « chaste » ou « pure ». Son équivalent français est Agnès.

Ines, Inas ou Enas ( ʾĪnās) est un prénom arabe signifiant « sympathique » ou « généreuse ».

Dans la religion catholique, les Inès sont fêtées le , leur patronne est la bienheureuse Inès Takeya.

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Ines, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inès, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inés, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inês, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inesa, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Iness, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inez, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inese, consulter la .
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Inas, consulter la .
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Enas, consulter la .

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom espagnol
Prénom grec
Prénom arabe
Prénom portugais